Œil d'ange est le  de la série de bande dessinée Aria.

Synopsis 
Töhlk, historien, découvre le livre de prédiction de Phaëlgal. Malheureusement, celui-ci est indéchiffrable.
Seule pourrait le lire une femme qui porterait au front une Gornexe, fleur de météorite à dix pétales et aux pouvoirs divinatoires.
Pendant ce temps, Aria arrive en ville, où elle se fait arrêter pour vol, après avoir discuté avec Œil d'ange, un jeune homme dont la chance et l'intuition sont notoires.

Publication 
 Le Lombard () 
 Dupuis (Repérages) () 

Oeil d ange
Album de bande dessinée sorti en 1988